Jeux olympiques de 1948 peut désigner :
Jeux olympiques d'hiver de 1948, qui ont eu lieu à Saint-Moritz, en Suisse ;
Jeux olympiques d'été de 1948, qui ont eu lieu à Londres, au Royaume-Uni